Arroyo Marincho, auch als Arroyo de Marincho geführt, ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Marincho (Río Yí, linksseitig), linksseitiger Nebenfluss des Río Yí, Departamento Flores, Uruguay
 Arroyo Marincho (Río Yí, rechtsseitig), rechtsseitiger Nebenfluss des Río Yí, Uruguay